Траса Top Gear використовується BBC в однойменній телепередачі про автомобілі. Вона розташована на аеродромі Дансфолд в Сурреї, Велика Британія, і була частково розроблена компанією «Lotus Cars». На трасі проводяться випробування водіїв і автомобілів в трьох рубриках передачі: «Найкраще коло», «Зірка в бюджетному автомобілі» і «Незвичайні огляди».

Використання 
Траса зазвичай використовується для заїздів в рубриках «Зірка в бюджетному автомобілі» і «Найкраще коло», а також для незліченних сюжетів програми, особливо в випробуванні автомобілів. На трасі проходять гонки рубрики «Незвичайні огляди», коли куплені дешеві машини змагаються один з одним або зі Стігом.
Іноді трасу використовують і як елемент автостради, на ній перевіряють майстерність водіння будь-якими колісними транспортними засобами, від мотоциклів до важких вантажівок. Іноді на трасі з'являються гонщики Формули-1 на болідах, але, в основному, на машині з розділу «Зірка в бюджетному автомобілі».

Найкраще коло 

На трасі Стіг випробовує машини. Головний критерій оцінки, час кола, — це найкращий з декількох спроб час, за який автомобіль під керуванням Стіга проходить трасу Top Gear.

Для кваліфікації в рубриці «Найкраще коло Top Gear» автомобіль повинен знаходитися у вільному продажі, бути придатний для їзди по дорогах загального користування, а також бути в змозі подолати «лежачого поліцейського».

Результати найкращого кола поміщаються на стенді в студії «Top Gear». Іноді на трасі йде дощ або сніг, тому до часу кола приписують погодні умови.

Рекорди траси:

{| class="sortable wikitable"
! Time !! Vehicle !! Серія
|-
| 01:13.8 || Pagani Huayra || Сезон 19, Серія 1
|-
| 01:14.3 || BAC Mono || Сезон 20, Серія 2
|-
| 01:15.1 || Ariel Atom V8 500 (moist) || Сезон 16, Серія 1
|-
| 01:15.8 || Lamborghini Huracán || Сезон 22, Серія 1
|-
| 01:16.2 || McLaren MP4-12C || Сезон 17, Серія 3
|-
| 01:16.5|| Lamborghini Aventador LP700-4 || Сезон 17, Серія 6
|-
| 01:16.8 || Bugatti Veyron Super Sport || Сезон 15, Серія 5
|-
| 01:17.1 || Gumpert Apollo S || Сезон 11, Серія 6
|-
| 01:17.3 || Ascari A10 || Сезон 10, Серія 9
|-
| 01:17.5 || Mercedes-AMG GT S || Сезон 22, Серія 4
|-
| 01:17.6 || Koenigsegg CCX (with Top Gear Wing) || Сезон 8, Серія 4
|-
| 01:17.7 || Noble M600 (cold) || Сезон 14, Серія 5
|-
| 01:17.8|| Nissan GT-R (2012) || Сезон 17 Серія 4
|-
| 01:17.8 || Pagani Zonda Roadster F (Clubsport Version) || Сезон 12, Серія 4
|-
| 01:17.9 || Caterham Seven Superlight R500 (cold) || Сезон 12, Серія 6
|-
| 01:18.3 || Bugatti Veyron 16.4 || Сезон 12, Серія 4
|-
| 01:18.4 || Pagani Zonda F || Сезон 7, Серія 4
|-
| 01:18.9 || Maserati MC12 || Сезон 6, Серія 2
|-
| 01:19.0 || Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce || Сезон 13, Серія 2
|-
| 01:19.0 || Mercedes-Benz SLS AMG Black Series || Сезон 20, Серія 4
|-
| 01:19.0 || Enzo Ferrari || Сезон 5, Серія 2
|-
| 01:19.1 || Ferrari 458 Italia || Сезон 15, Серія 6
|-
| 01:19.5 || Lamborghini Gallardo LP560-4 || Сезон 12, Серія 1
|-
| 01:19.5 || Porsche 997 GT2 || Сезон 12, Серія 1
|-
| 01:19.5 || Ariel Atom 2 300 || Сезон 5, Серія 9
|-
| 01:19.6 || Mercedes-Benz SLS AMG Roadster || Сезон 18, Серія 2
|-
| 01:19.7 || Nissan GT-R || Сезон 11, Серія 05
|-
| 01:19.7 || Ferrari 430 Scuderia || Сезон 11, Серія 01
|-
| 01:19.8 || Chevrolet Corvette Stingray (written as Corvette S'ray) || Сезон 22, Серія 5
|-
| 01:19.8 || Ferrari 599 GTO || Сезон 16, Серія 2
|-
| 01:19.8 || Lamborghini Murciélago LP640 || Сезон 9, Серія 5
|-
| 01:19.8 || Porsche Carrera GT || Сезон 4, Серія 4
|-
| 01:20.4 || Chevrolet Corvette C6 ZR1 (damp) || Сезон 14, Серія 2
|-
| 01:20.4 || Koenigsegg CCX (without Top Gear Wing) || Сезон 8, Серія 1
|-
| 01:20.7 || Ascari KZ1 (damp) || Сезон 7, Серія 1
|-
| 01:20.9 || Mercedes-Benz SLR McLaren || Сезон 4, Серія 2
|-
| 01:21.0 || Mercedes-Benz C63 AMG Black Series || Сезон 18, Серія 5
|-
| 01:21.2 || Ferrari 599 GTB Fiorano || Сезон 10, Серія 3
|-
| 01:21.6 || Porsche Cayman GTS || Сезон 22, Серія 5
|-
| 01:21.6 || Jaguar F-Type R || Сезон 22, Серія 7
|-
| 01:21.6 || Audi R8 V10 (damp) || Сезон 14, Серія 2
|-
| 01:21.7 || Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive || Сезон 20, Серія 4
|-
| 01:21.9 || Ford GT || Сезон 4, Серія 8
|-
| 01:22.2 || Porsche 997 Turbo Cabriolet || Сезон 15, Серія 4
|-
| 01:22.3 || Caterham Seven 620R (wet) || Сезон 21, Серія 4
|-
| 01:22.3 || Audi R8 V10 Spyder || Сезон 15, Серія 4
|-
| 01:22.3 || Ferrari 360 Challenge Stradale || Сезон 4, Серія 3
|-
| 01:22.3 || Porsche 911 GT3 RS (996 mk.II) || Сезон 4, Серія 3
|-
| 01:22.4 || Chevrolet Corvette C6 Z06 || Сезон 8, Серія 2
|-
| 01:22.5 || Noble M15 || Сезон 8, Серія 8
|-
| 01:22.8 || Lexus LFA (wet) || Сезон 14, Серія 7
|-
| 01:22.9 || Ferrari F430 F1 || Сезон 6, Серія 8
|-
| 01:22.9 || Porsche 911 Sport Classic || Сезон 15, Серія 2
|-
| 01:23.0 || Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series || Сезон 13, Серія 3
|-
| 01:23.1 || KTM X-Bow (Not Shown on TV) (Driven by first white Stig) || 
|-
| 01:23.1 || Maserati Gran Turismo MC Stradale || Сезон 18, Серія 5
|-
| 01:23.1 || Porsche 997 GT3 || 
|-
| 01:23.2 || Ferrari F430 Spider F1 || Сезон 7, Серія 3
|-
| 01:23.3 || Jaguar XKR-S || Сезон 17, Серія 4
|-
| 01:23.7 || Lamborghini Murciélago (retested) ||  Сезон 3, Серія 4
|-
| 01:23.8 || Pagani Zonda C12 S 7.3 (partly damp) || Сезон 1, Серія 1
|-
| 01:23.9 || Aston Martin DBS || Сезон 10, Серія 7
|-
| 01:23.9 || Koenigsegg CC8S || Сезон 2, Серія 7
|-
| 01:24.0 || Ariel Atom 1 220 || Сезон 2, Серія 6
|-
| 01:24.2 || Veritas RS III || Сезон 12, Серія 6
|-
| 01:24.3 || Prodrive P2 (concept) || Сезон 8, Серія 5
|-
| 01:24.4 || Audi R8 (damp) || Сезон 10, Серія 2
|-
| 01:24.4 || Aston Martin Virage || Сезон 17, Серія 2
|-
| 01:24.6 || TVR Sagaris || Сезон 6, Серія 7
|-
| 01:24.8 || Alfa Romeo 4C || Сезон 21, Серія 2
|-
| 01:24.8 || Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-400(damp)|| Сезон 5, Серія 7
|-
| 01:24.8 || TVR Tuscan Mk.II || Сезон 6, Серія 3
|-
| 01:24.9 || Bentley Continental GT Supersports || Сезон 15, Серія 1
|-
| 01:24.9 || Porsche Boxster Spyder || Сезон 15, Серія 2
|-
| 01:24.9 || Mercedes-Benz E63 AMG || Сезон 15, Серія 3
|-
| 01:25.0 || Noble M12 GTO-3R || Сезон 1, Серія 2
|-
| 01:25.0 || BMW 1 Series M Coupe (damp) || Сезон 17, Серія 1
|-
| 01:25.0 || Caterham R400 || Сезон 2, Серія 6
|-
| 01:25.1 || BMW M135i || Сезон 21, Серія 5
|-
| 01:25.1 || Lotus Exige S || Сезон 8, Серія 3
|-
| 01:25.3 || Porsche Panamera turbo || Сезон 15, Серія 3
|-
| 01:25.3 || BMW M3 (E90 Saloon) || Сезон 12, Серія 5
|-
| 01:25.4 || Ford GT40 || Сезон 5, Серія 8
|-
| 01:25.7 || Lotus Evora (written as Lotus Dress Shop) || Сезон 13, Серія 1
|-
| 01:25.7 || Audi RS4 || Сезон 7, Серія 2
|-
| 01:25.7 || Lamborghini Gallardo Spyder || Сезон 8, Серія 7
|-
| 01:25.8 || Lamborghini Gallardo (wet) || Сезон 3, Серія 4
|-
| 01:25.9 || Morgan Aero 8 GTN || Сезон 5, Серія 5
|-
| 01:26.0 || Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series || Сезон 11, Серія 2
|-
| 01:26.0 || BMW Z4 M roadster (E85) || Сезон 8, Серія 4
|-
| 01:26.0 || Noble M400 (Shown on Top Gear Revved Up DVD) || 
|-
| 01:26.0 || Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ320 || Сезон 4, Серія 4
|-
| 01:26.2 || BMW M5 (E60) || Сезон 6, Серія 9
|-
| 01:26.2 || Porsche 911 Carrera S (997) (damp) (written as Porsche Roadsh) || Сезон 10, Серія 2
|-
| 01:26.2 || Brabus S Biturbo Roadster || Сезон 9, Серія 4
|-
| 01:26.3 || Vauxhall VXR8 Bathurst S || Сезон 13, Серія 7
|-
| 01:26.4 || Lotus Exige (mildly moist) || Сезон 4, Серія 1
|-
| 01:26.5 || BMW M3 E92 Competition Pack (moist) || Сезон 16, Серія 5
|-
| 01:26.7 || Porsche Cayman S || Сезон 7, Серія 2
|-
| 01:26.7 || Jaguar XFR (written as Jaaaaag XFR) || Сезон 13, Серія 5
|-
| 01:26.8 || Chevrolet Corvette C6 LS2 || Сезон 4, Серія 10
|-
| 01:26.8 || Aston Martin V12 Vantage (Not Shown on TV) || 
|-
| 01:26.8 || Ferrari 575M Maranello GTC || Сезон 5, Серія 4
|-
| 01:26.9 || Lexus IS-F || Сезон 12, Серія 5
|-
| 01:26.9 || Mercedes-Benz CLS55 AMG || Сезон 6, Серія 1
|-
| 01:27.0 || BMW M5 E39 || 
|-
| 01:27.0 || KTM X-Bow (Driven by new Stig) || 
|-
| 01:27.1 || Aston Martin Vanquish S || Сезон 5, Серія 4
|-
| 01:27.1 || Aston Martin DB9 || Сезон 4, Серія 1
|-
| 01:27.1 || HSV Maloo || Сезон 13, Серія 7
|-
| 01:27.2 || Porsche 911 GT3 (996) (very wet) || Сезон 3, Серія 1
|-
| 01:27.2 || Tesla Roadster (mildly moist) || Сезон 12, Серія 7
|-
| 01:27.3 || Spyker C8 Spyder (with hard top) || Сезон 4, Серія 7
|-
| 01:27.4 || Aston Martin DBS (wet) || Сезон 10, Серія 7
|-
| 01:27.5 || Audi RS5 (moist) || Сезон 16, Серія 5
|-
| 01:27.5 || Nissan 370Z GT || Сезон 13, Серія 6
|-
| 01:27.5 || TVR T350C || Сезон 2, Серія 10
|-
| 01:27.5 || Eagle Low Drag GT || 
|-
| 01:27.7 || Cosworth Impreza STI CS400 (wet) (written as Subaru Cossie) || Сезон 16, Серія 3
|-
| 01:27.7 || Renault Mégane RenaultSport Cup 265 || Сезон 19, Серія 4
|-
| 01:27.9 || Wiesmann MF 3 || Сезон 6, Серія 3
|-
| 01:27.9 || Chevrolet Camaro SS || Сезон 15, Серія 3
|-
| 01:28.0 || Roush Mustang || Сезон 9, Серія 6
|-
| 01:28.0 || BMW M3 CSL (E46) (wet) || Сезон 3, Серія 2
|-
| 01:28.1 || Renault Mégane R26.R || Сезон 13, Серія 4
|-
| 01:28.2 || BMW Z4 sDrive35i (E89) || Сезон 13, Серія 6
|-
| 01:28.2 || BMW X5 M (E70) (wet) || Сезон 14, Серія 4
|-
| 01:28.2 || Marcos TSO GT2 || Сезон 7, Серія 5
|-
| 01:28.2 || Lotus Elise Sport 190 || Сезон 2, Серія 6
|-
| 01:28.2 || Subaru Impreza WRX STI || Сезон 11, Серія 2
|-
| 01:28.22 || Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-300 || Сезон 11, Серія 2
|-
| 01:28.3 || Vauxhall Astra VXR || Сезон 19, Серія 4
|-
| 01:28.5 || Dodge Viper SRT-10 (very wet) || Сезон 5, Серія 3
|-
| 01:28.6 || Volkswagen Golf GTI Mk7 (with performance pack) || Сезон 21, Серія 5
|-
| 01:28.6 || MG XPower SV || Сезон 3, Серія 7
|-
| 01:28.7 || Porsche Boxster S || Сезон 8, Серія 4
|-
| 01:28.7 || Audi TT MTM Bimoto (cold tyres) || Сезон 1, Серія 10
|-
| 01:28.9 || Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-300 || Сезон 2, Серія 6
|-
| 01:28.9 || Porsche 997 Carrera S (very wet) || 
|-
| 01:29.0 || Mercedes-Benz CL65 AMG || Сезон 4, Серія 9
|-
| 01:29.0 || Lamborghini Murciélago (partly damp) || Сезон 1, Серія 1
|-
| 01:29.0 || Alpina Z8 Roadster || Сезон 2, Серія 3
|-
| 01:29.2 || BMW M5 (F10) (Very Wet) || Сезон 18, Серія 7
|-
| 01:29.3 || Ford Focus RS Mk II || Сезон 13, Серія 4
|-
| 01:29.4 || Subaru Impreza WRX STI WR1 || Сезон 4, Серія 4
|-
| 01:29.4 || Range Rover Sport || Сезон 20, Серія 6
|-
| 01:29.6 || Volkswagen Golf GTI Mk VII (Sport Mode) || Сезон 20, Серія 3
|-
| 01:29.6 || Volkswagen Golf GTI W12-650 Concept || Сезон 10, Серія 1
|-
| 01:29.6 || Ford Focus ST || Сезон 19, Серія 4
|-
| 01:29.9 || Zenvo ST1 (very wet) || Сезон 21, Серія 3
|-
| 01:30.0 || Autodelta Alfa Romeo 147 GTA 3.7 || 
|-
| 01:30.0 || Ford Shelby GT500 || Сезон 9, Серія 6
|-
| 01:30.1 || Subaru Impreza WRX STi || Сезон 2, Серія 6
|-
| 01:30.1 || Vauxhall Monaro VXR || Сезон 6, Серія 11
|-
| 01:30.3 || Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde || 
|-
| 01:30.4 || Aston Martin DB7 GT (with full tank of fuel) || Сезон 2, Серія 4
|-
| 01:30.4 || Volkswagen Golf R32 mk.V || Сезон 7, Серія 6
|-
| 01:30.8 || Focus RS 500 (wet) || Сезон 16, Серія 3
|-
| 01:30.9 || Audi S4 quattro 4.2 || Сезон 2, Серія 2
|-
| 01:31.0 || Vauxhall Corsa VXR Nurburgring (partly snowy) || Сезон 18, Серія 3
|-
| 01:31.0 || Porsche 996 Turbo (wet) || Сезон 2, Серія 5
|-
| 01:31.2 || BMW 760Li (wet) || Сезон 14, Серія 1
|-
| 01:31.3 || Vauxhall VX220 Turbo || Сезон 2, Серія 6
|-
| 01:31.3 || Vauxhall VXR8 (wet) || Сезон 10, Серія 8
|-
| 01:31.3 || Toyota GT86 (partly wet) || Сезон 19, Серія 3
|-
| 01:31.4 || Audi TT Mk.II 2.0T || Сезон 9, Серія 2
|-
| 01:31.6 || Honda NSX-R (wet) || Сезон 3, Серія 9
|-
| 01:31.8 || BMW M3 E46 || Сезон 2, Серія 2
|-
| 01:31.8 || BMW 535d || Сезон 6, Серія 10
|-
| 01:31.8 || Nissan 350Z || Сезон 3, Серія 5
|-
| 01:31.8 || Mazda RX-8 || Сезон 3, Серія 5
|-
| 01:31.9 || BMW 130i (E87) || Сезон 7, Серія 6
|-
| 01:32.0 || Renaultsport Clio 200T || Сезон 20, Серія 1
|-
| 01:32.7 || Ford Fiesta ST || Сезон 20, Серія 1
|-
| 01:33.2 || Peugeot 208 GTi || Сезон 20, Серія 1
|-
| 01:32.1 || Mercedes-Benz S63 AMG (wet) || Сезон 14, Серія 1
|-
| 01:32.2 || Ford Focus RS Mk I || Сезон 1, Серія 2
|-
| 01:32.2 || Mazda 6 MPS || Сезон 8, Серія 6
|-
| 01:32.5 || Renaultsport Mégane 225 Cup || 
|-
| 01:32.5 || Lotus Esprit V8 (cold tyres) || Сезон 1, Серія 10
|-
| 01:32.7 || Audi TT 3.2 quattro || 
|-
| 01:32.8 || Honda Civic Type-R (2004 Facelift) || Сезон 5, Серія 6
|-
| 01:32.8 || Jaguar E-Type (modernised) || Сезон 6, Серія 5
|-
| 01:32.9 || SEAT León Cupra R || Сезон 5, Серія 6
|-
| 01:32.9 || Mercedes-Benz SLK350 || Сезон 5, Серія 7
|-
| 01:33.0 || Audi RS6 (very wet) || Сезон 1, Серія 8
|-
| 01:33.0 || Vauxhall Astra VXR || Сезон 6, Серія 9
|-
| 01:33.0 || Mercedes-Benz SL55 AMG (owned by Jeremy Clarkson at the time) (very wet) || Сезон 1, Серія 6
|-
| 01:33.1 || Noble M12 GTO (wet) || Сезон 1, Серія 2
|-
| 01:33.2 || Audi Q7 V12 (wet) || Сезон 14, Серія 4
|-
| 01:33.3 || Volkswagen Golf Mk.IV R32 || Сезон 1, Серія 9
|-
| 01:33.4 || Cadillac CTS-V First Generation (very wet) || Сезон 6, Серія 4
|-
| 01:33.5 || Honda Civic Type-R (FN2-2007) || Сезон 10, Серія 6
|-
| 01:33.5 || SEAT Leon Cupra Mk2 || 
|-
| 01:33.7 || MG ZT 260 || Сезон 4, Серія 5
|-
| 01:33.7 || Volkswagen Golf Mk.V GTI || Сезон 5, Серія 6
|-
| 01:33.7 || 2002 Honda NSX (very wet) || Сезон 1, Серія 6
|-
| 01:33.8 || Clio Renault Sport 182 || Сезон 4, Серія 6
|-
| 01:33.9 || Holden Monaro (written as Loser) (wet) || Сезон 3, Серія 6
|-
| 01:34.0 || Renault Mégane 225 || Сезон 5, Серія 6
|-
| 01:34.0 || Renault Clio 200 Cup (Not Shown on TV) || 
|-
| 01:34.2 || MINI Cooper S Works || Сезон 5, Серія 6
|-
| 01:34.2 || Ford Mondeo ST220 || Сезон 8, Серія 6
|-
| 01:34.7 || Jaguar XKR (melted snow) || Сезон 9, Серія 1
|-
| 01:34.9 || Ford Focus ST (written as Asbo ST) (wet) || Сезон 7, Серія 3
|-
| 01:35.0 || Volvo S60 R || Сезон 2, Серія 9
|-
| 01:35.2 || Ferrari 575M Maranello (very wet) || Сезон 1, Серія 4
|-
| 01:35.3 || Vauxhall Vectra VXR || Сезон 8, Серія 6
|-
| 01:35.4 || Renault Avantime (tuned by presenters) || Сезон 12, Серія 3
|-
| 01:35.5 || Fiat 500 Abarth Essesse SS || Сезон 12, Серія 2

|-
| 01:35.5 || Mercedes-Benz E55 AMG (very wet) || Сезон 1, Серія 8
|-
| 01:35.6 || Alfa Romeo 147 GTA || Сезон 2, Серія 8
|-
| 01:35.6 || Lotus Elise (wet) || 
|-
| 01:35.8 || Citroën C4 VTS || Сезон 5, Серія 6
|-
| 01:36.2 || Aston Martin Vanquish (very wet) || Сезон 1, Серія 4
|-
| 01:36.2 || Renault Clio V6 Sport (very wet, spin before finishline) || Сезон 2, Серія 5
|-
| 01:36.9 || Alfa Romeo Brera 2.2 || Сезон 9, Серія 2
|-
| 01:37.0 || Mercedes-Benz SL500 (Ronnie O'Sullivan's) || Сезон 4, Серія 4
|-
| 01:37.0 || Porsche Boxster (very wet) || Сезон 3, Серія 2
|-
| 01:37.3 || BMW Z4 3.0i (very wet) (E85) || Сезон 3, Серія 2
|-
| 01:37.4 || Honda S2000 (very wet) || Сезон 3, Серія 2
|-
| 01:37.8 || Eagle Low Drag GT (very wet)|| Сезон 22, Серія 1
|-
| 01:37.9 || Saab 9-5 Aero || Сезон 3, Серія 3
|-
| 01:38.0 || Maserati 4200 GT (very wet) || 
|-
| 01:38.06 || Honda Civic Type-R (EP3) || 
|-
| 01:38.2 || Alfa Romeo 8C Competizione (very wet) || Сезон 11, Серія 4
|-
| 01:39.0 || Subaru Impreza WRX (Europe-spec) || 
|-
| 01:39.4 || Bowler Wildcat || Сезон 2, Серія 1
|-
| 01:40.4 || Morgan 3 Wheeler (written as Morgan Tricycle) || Сезон 18, Серія 6
|-
| 01:40.8 || Bentley Arnage T (wet) || Сезон 1, Серія 5
|-
| 01:41.? || Ford Mondeo 2.0i || Сезон 1, Серія 4
|-
| 01:42.5 || standard Renault Avantime || Сезон 12, Серія 3
|-
| 01:43.2 || BMW 318i (E46) || Сезон 1, Серія 4
|-
| 01:44.0 || Overfinch 580 S (very wet) || Сезон 2, Серія 10
|-
| 01:45.5 || Caterham 7 160 (wet) || Сезон 21, Серія 4
|-
| 01:46.0 || Aston Martin DB5 || Сезон 6, Серія 5
|-
| 01:48.2 || Hawk HF3000 (wet) (Kit car with Alfa Romeo V6 engine — spun twice during timed lap) || Сезон 14, Серія 3
|-
| 01:50.3 || Spitfire Bentley || Сезон 18, Серія 6
|-
| 02:02.5 || Brutus || Сезон 18, Серія 6
|-
| 18:37.0 || Porsche Pain Au Chocolat (Foot pedalled by Richard Hammond) || Сезон 15, Серія 5
|-
| DNF || Porsche 959 (Broke down during lap) || Сезон 16, Серія 6
|-
| DNF || Reliant Robin (Rolled on the first corner) || Сезон 15, Серія 2
|-
| DNS || Ferrari F40 (Car did not start; Broke down at the start line) || Сезон 16, Серія 6|}

Примітки 

Телепередачі Великої Британії